concio - particolare tipo di letame composto da sterco di bestiame e foglie; in senso esteso, sinonimo di concime
 concio - elemento architettonico ornamentale in pietra lavorata (acconciata), a volte con funzioni strutturali
 concio - variante di concia, trattamento delle pelli animali
 Concio - torrente Abruzzese che sfocia nel Mare Adriatico sul territorio di Silvi Marina
 Contio - termine latino che indica un'assemblea
 Contio - assemblea popolare dell'antica Roma di età repubblicana
 Concio o concione (al femminile) - assemblea legislativa della Repubblica di Venezia
 Concio o contio -  termine usato in età comunale per indicare l'arengo o parlamento

Altri progetti